Ruta 44 o Carretera 44 es la denominación de varias carreteras:

Chile 
 Ruta 44, carretera nacional en la Región de Coquimbo.

Estados Unidos 
 Ruta 44 en Rhode Island.
 Ruta Estatal de Alabama 44.
 Ruta Estatal de California 44.
 Carretera Estatal de Idaho 44.
 Carretera de Nebraska 44.

Uruguay 
 Ruta 44.

Ruta 044